Peter Byers (20 de outubro de 1984) é um futebolista de Antígua e Barbuda que atua como atacante. Atualmente, joga pelo Central.

Ligações externas 
Ogol
FIFA

Futebolistas de Antígua e Barbuda
Futebolistas do San Juan Jabloteh